Луцій Емілій Мамерцін Привернат, Луцій Емілій Мамерцін Привернат (IV ст. до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки, консул 341 і 329 років до н. е. 
 Марк Петроній Мамерцін (*Marcus Petronius Mamertinus, д/н —після 150) — державний діяч Римської імперія. 
 Луцій Емілій Мамерцін (військовий трибун 391 року до н. е.), Лу́цій Емі́лій Мамерці́н (лат. Lucius Aemilius Mamercinus; IV століття до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Пінарій Мамерцін Руф (*Lucius Pinarius Mamercinus Rufus, бл. 510 до н. е. — після 471 до н. е. ) — політичний діяч часів ранньої Римської республіки.
 Публій Пінарій Мамерцін Руф (лат. Publius Pinarius Mamercinus Rufus; ? — після 488 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів ранньої Римської республіки.
 Луцій Емілій Мамерцін (консул 366 року до н. е.), Лу́цій Емі́лій Мамерці́н (лат. Lucius Aemilius Mamercinus, ? — після 363 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Тиберій Емілій Мамерцін (лат. Tiberius Aemilius Mamercinus, ? — після 339 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Мамерк Емілій Мамерцін, Маме́рк Емі́лій Мамерці́н (лат. Mamercus Aemilius Mamercinus; ? — після 426 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Емілій Мамерцін, Луцій Емілій Мамерцін (IV ст. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки. .
 Маній Емілій Мамерцін, Ма́ній Емі́лій Мамерці́н (лат. Manius Aemilius Mamercinus; V століття до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки.
 Марк Петроній Сура Мамерцін, Марк Петроній Сура Мамерцін (*Marcus Petronius Sura Mamertinus, д/н —190/192) — державний та військовий діяч часів Римської імперії. 
 Луцій Пінарій Мамерцін (військовий трибун з консульською владою), Луцій Пінарій Мамерцін (*Lucius Pinarius Mamercinus, д/н — після 432 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів ранньої Римської республіки. 
 Гай Емілій Мамерцін, Гай Емі́лій Мамерці́н (лат. Gaius Aemilius Mamercinus; IV століття до н. е.) — політичний і військовий діяч Римської республіки.